Gorizia (provincie), een Italiaanse provincie
 Gorizia (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
 graafschap Gorizia, middeleeuws graafschap